Europiella är ett släkte av insekter. Europiella ingår i familjen ängsskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Ängsskinnbaggar
Europiella